Carlos Rodolfo Rojas Rojas (nacido el 2 de octubre de 1928) es un centrocampista de fútbol chileno quién jugó para el equipo nacional de Chile en la copa mundial de fútbol de 1950. También jugó en Unión Española.

Referencias

Enlaces externos 

 Perfil en la FIFA 

Futbolistas de Chile en el Campeonato Sudamericano 1949
Futbolistas de Chile en la Copa Mundial de 1950
Futbolistas de Unión Española
Centrocampistas de fútbol
Futbolistas de Chile